Влади́мир О́сипович Михне́вич (псевдоним — Коло́менский Канди́д; , Киевская губерния — , Санкт-Петербург) — русский писатель, журналист, историк быта, краевед и публицист.

Биография 
Родился в дворянской семье Киевской губернии. Учился в киевской и нежинской гимназиях. В 1861—1864 годах учился на историко-филологическом факультете Киевского университета (курса не кончил). Переехав в 1860-х годах в Петербург, стал сотрудничать в разных изданиях, по преимуществу в «Будильнике» Степанова. С 1865 года сотрудничал в газете «Петербургский листок» и журнале «Заноза». В 1869 году издал книгу «Романы кухарки и камелии: рассказы из петербургской жизни», в которой описал быт и нравы различных сословий.

В начале 1870-х годов был воскресным фельетонистом «Сына Отечества»; в 1876 году писал фельетоны в «Голосе», а с 1877 года состоял одним из главных сотрудников «Новостей», где ему создали популярность воскресные фельетоны, театральные рецензии, небольшие рассказы и другие статьи, подписанные псевдонимом Коломенский Кандид. Часть этих газетных статей вошла в сборники: «Литературный мир. Поддонки» (Санкт-Петербург, 1869), «Всего понемножку» (1875), «В петербургском омуте» (1879), «Мы, вы, они, он» (1879), «Романы кухарки и камелии» (1880), «Картинки петербургской жизни» (1884), «Петербургское лето» (1887), «Барышни и барыни» (1889) и «Москвичка» (1891).

В 1874 году выпустил историко-статистический путеводитель «Петербург весь на ладони» (в т. 1 — историческое описание Петербурга с момента его основания, в т. 2 — сведения о составе населения, его занятиях и др.).

Из путевых писем Михневича составились сборники «Варшава и варшавяне» (1881) и «Чёрные дни» (1892) — описание поездки в голодающие губернии. Корреспонденции, вошедшие в «Чёрные дни», были первым систематическим описанием разразившегося бедствия. Из небольших шуточных статеек о современных деятелях составился фельетонный словарь «Наши знакомые» (1884). Занимаясь русской историей XVIII века, а также историей русской литературы, напечатал ряд популярно-исторических очерков в «Историческом вестнике», «Наблюдателе» и других. Отдельно в 1879—1886 гг. опубликовал сборники «Исторические этюды русской жизни». (т. 1—3, в последнем томе — «Язвы Петербурга» — дал картину нравов различных групп населения Петербурга в 1860—1870-х гг.)

К историческим работам Михневича относятся также «Любимцы. Хроника одного исторического семейства (Скавронские)» (1885), «Русские женщины» (1896) и ряд народных чтений: «Смутное время» и другие, вышедших в 1873—1875 годах. С большой тщательностью им изданы сочинения Павла Якушкина (1884).

Умер в Санкт-Петербурге, похоронен в западной части некрополя «Литераторские мостки» Волковского кладбища.

В начале XX века в Петербурге на набережной реки Карповки, № 17—19 (Петроградская сторона) находилось общежитие для малообеспеченных писателей. Эти дома принадлежали Михневичу, который завещал их Литературному фонду. Один из пунктов завещания, составленного в 1891 году, гласил:
«Я желал бы, чтобы завещанный мною в собственность „Общества Литературного фонда“ капитал был обращён на устройство в С.-Петербурге общежития для нуждающихся литераторов, впавших в инвалидность.»

О книжном собрании Михневича имеется следующее свидетельство:
«Что касается библиотеки, завещанной Русскому литературному обществу, то в настоящее время она уже приведена в полный порядок, ей сделан обстоятельный каталог, и семь шкафов, очень изящных и ценных, совершенно подготовлены к передаче согласно духовному завещанию. Ценность библиотеки по поверхностной оценке букинистов определена за 1246 входящих в неё №№ изданий около 4 тысяч рублей.»

Библиография 

 Литературный мир. Поддонки (сатирические очерки). — Санкт-Петербург: Тип. М. О. Эттингера, 1869. — 151 с.
 Князь Михаил Тверской и татарский погром (Историч. очерк). — Санкт-Петербург: тип. К. Н. Плотникова, 1873
 Смутное время: Рассказы из истории. — Санкт-Петербург: тип. К. Н. Плотникова, 1874. — 64 с.
 Петербург весь на ладони: С планом Петербурга, его панорамой с птичьего полета, 22 картинками и с прибавлением календаря. — Санкт-Петербург: тип. К. Н. Плотникова, 1874. — 554 с. (совр. переизд.: «Центрполиграф», 2003)
 Всего понемножку. Фельетонно-юмористические наброски (сценки, рассказы, очерки, повестушки, путевые заметки, были и небылицы в трех сериях). — Санкт-Петербург: Тип. Р. Голике, 1875. — 394 с.
 Пятнадцатилетие газеты «Голос»: 1863—1877. — Санкт-Петербург: изд. ред. газ. А. А. Краевского, 1878. — 278 с.
 В петербургском омуте: роман-фельетон из времен войны 1877 года. — Санкт-Петербург: тип. Ф. С. Сущинского, 1879. — 419 с.
 Мы, вы, они, оне: Юморист. очерки и шаржи Вл. Михневича в 3-х сер. — Санкт-Петербург: тип. Ф. Сущинского, 1879
 Очерк истории музыки в России в культурно-общественном отношении. — Санкт-Петербург: тип. Ф. Сущинского, 1879. — 359 с.
 Романы, кухарки и камелии: рассказы из петербургской жизни. — Санкт-Петербург: изд. кн. скл. М. Николаева, 1881. — 269 с.
 Варшава и варшавяне: наблюдения и заметки. — Санкт-Петербург: тип. Ф. С. Сущинского, 1881. — 211 с.
 Картинки петербургской жизни. — Санкт-Петербург: тип. Ф. Сущинского, 1884. — 373 с.
 Наши знакомые : Фельетонный словарь современников : 1000 характеристик рус. гос. и обществ. деятелей, ученых, писателей, художников, коммерсантов, промышленников и пр.  — Санкт-Петербург, 1884. — 283 с.
 Любимцы. Хроника одного исторического семейства (Скавронские). — Санкт-Петербург: тип. Ф.С. Сущинского, 1885
 Петербургское лето: фельетонные наброски. — Санкт-Петербург: тип. В.С. Балашева, 1887. — 350 с.
 Барышни и барыни: рассказы. — Санкт-Петербург: тип. и лит. В.А. Тиханова, 1889. — 337 с.
 Москвичка: роман-фельетон из петербургских нравов заграницей. — Санкт-Петербург: Калашниковск. тип. А. Трунова, 1891. — 393 с.
 Черные дни. Из поездки по шести губерниям, пострадавшим от неурожая, в конце 1891 года, наблюдения и заметки. — СПб.: Тип. газеты «Новости», 1892. — 290 с.
 Исторические очерки и рассказы, Объемы 1-2. — Тип. А. С. Суворина, 1900
 «Исторические этюды русской жизни. Том I» 
 «Исторические этюды русской жизни. Том II» (1882) Тип. Ф. С. Сущинского
 «Исторические этюды русской жизни. Том III. Язвы Петербурга»
 Русская женщина XVIII столетия : Исторические этюды. — Киев-Харьков: Ф.А. Иогансон, 1895. — 402 с. (совр. переизд. М.: «Кучково поле», 2007)

Примечания

Источники

Ссылки 
 Михневич В.О. в Энциклопедии Санкт-Петербурга

Родившиеся в Киевской губернии
Родившиеся в 1841 году
Умершие в 1899 году
Персоналии по алфавиту
Писатели по алфавиту
Писатели Российской империи
Русские писатели XIX века
Журналисты по алфавиту
Журналисты Российской империи
Журналисты XIX века
Журналисты Санкт-Петербурга
Похороненные на Литераторских мостках